
Molekulska formula -{C13H18ClNO2}- se može odnositi na:
 Alaproklat
 Radafaksin
 Kloforeks